Order – znaczenie podstawowe

Muzyka 
 Order – album niemieckiej grupy muzycznej Maroon
 Order of the Black – album amerykańskiej grupy muzycznej Black Label Society

Inne 
 Order of the Rainbow Girls – założona w 1922 amerykańska organizacja związana z wolnomularstwem
 The Order of the Stick – internetowy komiks